Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 411 dans le monde.

 Route fédérale 411 en Allemagne
 Route européenne 411 traversant la Belgique et la France 
 RS-411 au Brésil
 Route 411 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Autoroute A411 en France
  dans certains départements, en France
 Route nationale 411 en France
 Route régionale 411 en Slovénie